Гринлиф има више значења:
 Гринлиф (Висконсин)
 Гринлиф (Ајдахо)
 Гринлиф (Канзас)